Valance ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Valance (* 1942), französischer Journalist
 Holly Valance (* 1983), neuseeländische Schauspielerin und Sängerin
 Jean-Pierre Valance (alias Jürgen Dönges; 1956–2012), deutscher Schlagerkomponist
 Olympia Valance (* 1993), australische Schauspielerin und Model
 Peter Valance (* 1980), deutscher Zauberkünstler und Illusionist
 Ricky Valance (1936–2020), walisischer Popsänger

Siehe auch:
 Vallance